Easy Living steht für:

 Easy Living, Originaltitel des US-amerikanischen Spielfilms Mein Leben in Luxus von Mitchell Leisen
 Easy Living (Lied), Popsong von Ralph Rainger und Leo Robin aus dem Jahr 1937
 Easy Living (Band), estnische Popband mit der Sängerin Evelin Samuel